„Live Your Life” – singel Bomfunk MC’s
 „Live Your Life” – singel T.I.
 „Live Your Life” – singel Miki